Ясачная Хайрюзовка — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Деревня находится в 41 км от центра района. Стоит на реке.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 90 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Молькинскому муниципальному образованию Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района